Küppersmühle bezeichnet

das Museum Küppersmühle für Moderne Kunst in Duisburg
die Wassermühle Küppersmühle (Embken) bei Embken in der Nordeifel